Eerste divisie (mannenhandbal) 2016/17
 Eerste divisie (vrouwenhandbal) 2016/17